KZF – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kaintiba (Papua Nuova Guinea)